Меркурий-3:
 Меркурий-Атлас-3 — непилотируемый тестовый полёт космического корабля Меркурий (25 апреля 1961 года).
 Меркурий-Редстоун-3 — первый пилотируемый суборбитальный космический полёт США (5 мая 1961 года).